Drazin bezeichnet:

 Michael Drazin (* 1929), britisch-US-amerikanischer Mathematiker
 Drazin-Inverse, siehe Pseudoinverse

Siehe auch

 Dražen (Vorname)